Die Open de Moselle 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Oktober 2007 in Metz stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Das Turnier in Tokio gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Metz und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Der Vorjahressieger Novak Đoković aus Serbien nahm dieses Jahr nicht am Turnier teil. Die drei topgesetzten Spieler wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Finale gewann die Nummer 1 Tommy Robredo gegen die Nummer 3 Andy Murray. Letzterer hatte im Halbfinale die Nummer 2 Guillermo Cañas ausgeschaltet. Robredo gewann den zweiten Titel der Saison sowie den sechsten Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Titelverteidiger, Richard Gasquet und Fabrice Santoro, beide nicht im Doppel. Zum fünften Mal in Folge gewann eine französische Paarung. Diesmal mit Arnaud Clément und Michaël Llodra zwei Spieler, die schon zum zweiten Mal den Titel in Metz gewannen, wenn auch mit anderen Partnern. Im Finale schlugen sie Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Es war das fünfte Mal, dass die beiden zusammen einen Titel gewannen. Für Clément war es der 10., für Llodra der  13. Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Metz